Jonas Nordquist, född 26 april 1982 i Leksand, är en svensk före detta ishockeyspelare som sist spelade center i EC KAC. Han är ursprungligen från Dalarna men fick sitt genombrott i Luleå HF. Nordquist har även spelat i Tre Kronor, där främsta meriten är ett VM-guld från 2006. Han blev Chicagos andraval i draften år 2000 och nummer 49 totalt. 

Under sin tid i Luleå Hockey bildade Nordquist en säsong kedja med Mikael Renberg och Vladimír Országh. Kedjan kallades Legion of Luleå och lyckades riktigt bra i Elitserien, men innan slutspelet startade åkte Orszagh till USA, för spel i NHL och kedjan bröts.

Säsongen 2006/2007 spelade Nordquist i Chicago Blackhawks organisation, men fick bara spela de tre avslutande NHL-matcherna. Innan det spelade Nordquist 65 matcher för farmarlaget Norfolk Admirals i AHL:s grundserie där han svarade för 41 poäng.

Inför säsongen 2007/2008 flyttade han hem till Sverige igen och skrev ett treårskontrakt med Frölunda Indians.

Inför säsongen 2009/2010 kom Jonas Nordquist i konflikt med Frölunda Indians och då båda parter kom överens om att försöka hitta en ny klubb. Nordquist skrev då på ett kontrakt med Brynäs IF.

Under sin tredje säsong med Brynäs var Nordquist med och vann SM-guld när laget slog Skellefteå på hemmaplan i Läkerol Arena med 2-0 den 19 april 2012. Matchserien, som slutade 4-2 till Brynäs, innebar klubbens 13:e SM-guld och dessutom spelades guldet hem samma år som Brynäs fyllde 100 år.

2017 avslutade Nordquist sin karriär som spelare.

Klubbar
 Leksands IF
 Rögle BK
  Luleå HF
 Chicago Blackhawks
 Norfolk Admirals
 Frölunda HC
  Brynäs IF
  EC KAC

Statisik

Grundserie och slutspel

Meriter och highlights
 VM-guld 2006
 SM-guld 2012
 Guld i TV-pucken 1996/1997
 Brons i TV-Pucken 1997/1998
 Brons i J18-VM 1999/2000
 Vinnare av J18 Allsvenskan 1999/2000
 Silvermedalj i J20 SuperElit 2000/2001
 Allsvenskan till Elitserien med Leksand 2001/2002

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

Födda 1982
Svenska ishockeyspelare
Män
Spelare i Leksands IF
Spelare i Rögle BK
Spelare i Luleå HF
Spelare i Frölunda HC
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Chicago Blackhawks
Svenska mästare i ishockey
Världsmästare i ishockey
Levande personer
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Personer från Leksand
Spelare valda i NHL Entry Draft 2000
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft